Harris kan som auktorsförkortning betyda:

 Moses Harris
 Anthony C. Harris
 Elizabeth Marlene Harris
 Richard Clinton Harris
 Thaddeus William Harris
 William H. Harris

Robotskapade auktorsförkortningar